Het Zweedse curlingteam vertegenwoordigt Zweden in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Zweden is een van de meest succesvolle landen in de geschiedenis van het vrouwencurling. Tot op heden was Zweden op elk internationaal toptoernooi present. De Zweden debuteerden op het allereerste Europees kampioenschap, dat in 1975 werd georganiseerd in het Franse Megève. Het Zweedse team haalde de finale, maar verloor deze van Schotland. Een jaar later was het wel raak: Zweden werd voor het eerst Europees kampioen. De eerste tien edities werden gedomineerd door Zweden, dat telkens de finale haalde, en zich zes keer tot Europees kampioen kroonde. Tussen 2000 en 2005 werd Zweden zes keer op rij Europees kampioen. Overigens eindigde Zweden tot op heden slechts tien keer niet op het eindpodium van het regionale kampioenschap. In totaal werden de Zweden reeds 21 keer Europees kampioen, dertien meer dan eerste achtervolger Duitsland.

Op het wereldkampioenschap stond Zweden ook de eerste vier edities telkens in de finale. In 1981 werd het land voor het eerst wereldkampioen. Ook op het wereldkampioenschap eindigt Zweden meer op dan naast het podium. De Zweden werden reeds acht keer wereldkampioen, en moeten alleen Canada en Zwitserland laten voorgaan in de eeuwige rangschikking. Elisabet Gustafson en Anette Norberg zijn elk met drie wereldtitels de meest succesvolle skips van het Zweedse team. Norberg is echter veruit de beste Zweedse curlingspeelster uit de geschiedenis. Zij werd als skip immers ook zes keer Europees kampioen, waarvan tussen 2001 en 2005 vijf keer op rij.

Ook op de Olympische Winterspelen is Zweden uiterst succesvol. Tijdens het eerste olympische toernooi voor vrouwen in 1998 ging het Zweedse team met brons aan de haal. In 2006 haalde het team onder leiding van skip Anette Norberg een eerste olympische titel binnen. Deze werd door Norberg verlengd in 2010. In 2014 werd de finale wederom behaald, die evenwel verloren werd. In 2018 was het wel weer raak: het team onder leiding van skip Anna Hasselborg zorgde voor een derde olympische titel voor Zweden. Vier jaar later eindigde het Zweedse team wederom op het podium, ditmaal op de derde plek.

Zweden op de Olympische Spelen

Zweden op het wereldkampioenschap

Zweden op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling